No Way Back ("senza via di ritorno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 No Way Back – film del 1949 diretto da Stefan Osiecki
 No Way Back – film del 1976 diretto da Fred Williamson 
 Fino alla fine (No Way Back) – film del 1995 diretto da Frank A. Cappello

Musica 
 No Way Back/Cold Day in the Sun – singolo dei Foo Fighters del 2006, estratto dall'album In Your Honor
 No Way Back – EP dei Norther del 2007
 No Way Back – singolo degli Hundred Reasons del 2007, estratto dall'album Quick The Word, Sharp The Action
 No Way Back – singolo degli AAA del 2017